Aerostar Group (Аеростар Груп) — український виробник обладнання для вентиляції та кондиціонування. 

У групу компаній Aerostar входять ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», ТОВ «ВЕНТКОНТРОЛ», ТОВ «Торговий Дім «АЕРОСТАР»,  ТОВ «АЕРОСВЄТ», ТОО «АЕРОСТАР KZ», «AEROSTAR POLAND» SP. ZO.O, ТМ Speciale.

Головний офіс та виробничі цехи підприємства розташовані у Солом’янському районі Києва.

Станом на грудень 2021 року в Aerostar Group працює 514 співробітників, з них понад 400 — на виробництві.

Історія 
2005 — засноване ТОВ «АСІС», дистриб’ютор обладнання «Remark» в Україні.

2008 — засноване ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС». Виробництво повітропроводів займає площу 360 м².

2009 — засноване ТОВ «ВЕНТКОНТРОЛ», виробник систем автоматизації та BMS. 

Запуск лінії із виробництва канального обладнання.

2010 — засноване ТОВ «Торговий Дім «АЕРОСТАР», дистриб’ютор вентиляційного обладнання. 

Початок виробництва вентиляційних агрегатів.

Збільшення виробничих потужностей, виробничі площі займають вже 1200 м².

2013 — засноване ТОВ «АЕРОСВЄТ» (Республіка Білорусь), дистриб’ютор вентиляційного обладнання. 

Продовжується збільшення виробничих потужностей, виробничі площі займають 3680 м².

2014 — засноване ТОО «АЕРОСТАР KZ» (Республіка Казахстан), дистриб’ютор вентиляційного обладнання.

2015 — зростання виробничої потужності підприємства до 1821 штук вентиляційних агрегатів на рік. 

2016 — комплексний ребрендинг компанії. Початок виробництва обладнання для кондиціонування. 

Випущено 372 399 м² повітропроводів, 1854 вентиляційних агрегатів.

2017 — засноване «AEROSTAR POLAND» SP. ZO.O., дистриб’ютор вентиляційного обладнання у Польщі.

Розпочато виробництво вентиляційних решіток та дифузорів.

Розширення виробничих площ. Відкрито цех по збиранню установок побутового сегмента.

Вироблено: повітропроводів — 372 399 м²

2018 — відкриття другого заводу площею 7000 м².

Засноване ТМ Speciale, виробник теплообмінного обладнання.

Запуск першого в Україні виробництва теплообмінників загальнопромислового призначення на базі італійського обладнання та за італійськими технологіями. Виробнича потужність підприємства досягла 180 агрегатів на місяць.

2019 — припливно-витяжна установка GreenStar отримала сертифікат якості Eurovent Certified Performance.

Випущено: установок — 2975 штук, повітропроводів — 491 665 м².

2020 — запуск додатку для віддаленого управління установками Aerostar App. 

Випущено: установок — 3354 шт. повітропроводів — 518 029 м².

2021 — припливно-витяжна установка CrossStar та програма підбору обладнання Aeroselect пройшли сертифікацію Eurovent Certified Performance.

Виробництво 
Виробничі цехи компанії займають площу 7000 м². 

В компанії працюють цехи:

 цех металообробки
 цех збирання 
 цех виготовлення повітропроводів
 цех виготовлення решіток та дифузорів
 цех виготовлення теплообмінників

На сьогодні компанія випускає наступні види обладнання:

 припливні, витяжні та припливно-витяжні установки
 бокси для фільтрів HEPA особливого класу фільтрації
 повітряні завіси
 регулятори постійної та змінної витрати повітря
 вентилятори
 електронагрівачі та водяні нагрівачі
 водяні та фреонові охолоджувачі
 рекуператори
 вентиляційні решітки, дифузори та анемостати

Корпоративна культура та розвиток 
У 2019 році створена триатлонна команда Aerostar-TeamOne. У 2021 році команда посіла перше місце в українській триатлонній лізі.

З 2018 року Aerostar починає запроваджувати lean production (ощадливе виробництво) у співробітництві з українським Lean Institute.

Міжнародна сертифікація 
У 2019 році Aerostar Group отримала міжнародний сертифікат якості Eurovent Certified Performance для припливно-витяжної установки GreenStr. 

У 2021 році сертифікат Eurovent Certified Performance отримала програма підбору обладнання Aeroselect.

Клієнти 
За 12 років роботи Aerostar Group постачав обладнання для понад 7000 клієнтів.

Зокрема, установки Aerostar встановлені на об’єктах: UNIT.City (корпус В12, сертифікований LEED), БЦ Astarta (сертифікований BREEAM), БЦ Platforma, Protasov Business Park, Creative States Arsenal, Premier Hotel Odessa, Blockbuster Mall, Ocean Mall, Cosmo Multimall, Рівненська АЕС, Запорізька АЕС, ПРаТ “Миронівська птахофабрика”, НДСЛ “Охматдит”, Вінницька обласна лікарня ім. М.І.Пирогова, ШДС Respublika kids в ЖК Respublika, Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, Kyiv Food Market.

Дистриб’юція Hitachi 
ТОВ “Вент-Сервіс” — авторизований дистриб'ютор японського бренду Hitachi в Україні.

В Україні компанія має право офіційно продавати кліматичну техніку Hitachi: побутові кондиціонери (спліт-системи), теплові насоси, VRF-системи.

На території виробництва Aerostar Group відкритий шоурум Hitachi.

Посилання 

 Офіційний сайт Aerostar Group  
 Офіційний сайт дистриб’ютора Hitachi в Україні  
 Офіційний сайт ТМ Speciale  
 Миллионы на воздухе. Как растить прибыль из Украины и завоевывать мир | Советы предпринимателям. Інтерв’ю директора Aerostar Group Антона Юрковського Василю Хмельницькому 
 Как открыть производство? “Оскар” в вентиляции, инвестиции, зарплаты, зачем нужен спорт? Інтерв’ю директора Aerostar Group Антона Юрковського YouTube-каналу “Бегущий Банкир”  

Підприємства Києва